Marcel Carvalho (Brasília, ) é um violonista brasileiro, que toca violão de oito cordas e compõe arranjos para violão solo de grandes compositores brasileiros, como Chico Buarque, Garoto, Cartola, Tom Jobim, Pixinguinha, João Pernambuco e Ernesto Nazareth, entre outros.

Ligações externas
Página oficial

Violonistas do Distrito Federal (Brasil)